Formula est un parcours de montagnes russes lancées du parc Energylandia situé à Zator en Pologne.

Notes et références 

Montagnes russes en Pologne
Montagnes russes lancées
Montagnes russes en métal
Vekoma